Джулианна Николсон (; род. 1 июля 1971) — американская актриса. Лауреат премии «Эмми».

Ранние годы 
Николсон родилась и выросла в Медфорде, Массачусетс. Она окончила старшую католическую школу Арлингтона, после чего изучала французский язык и антропологию в Хантерском колледже. Одновременно с этим в течение десяти лет Николсон работала официанткой, прежде чем переехала в Нью-Йорк, где начала подрабатывать моделью.

Карьера 
Николсон начала актёрскую карьеру с небольших ролей в фильмах «Отчаянный сезон», «Истинные ценности» и «Новогодняя история» (1998), после чего имела заметную роль в мини-сериале «Буря столетия» (1999).  За роль в драме «Талли» (2000) она получила номинации на премии «Независимый дух» и «Хлотрудис» за лучшую женскую роль второго плана. С 2001 по 2002 год Николсон исполняла одну из главных ролей в пятом и финальном сезоне сериала «Элли Макбил», а позже появилась в фильмах «Маленькая чёрная книжка», «Кинси» (2004) и «Две недели» (2006).

В 2006 году Николсон присоединилась к сериалу «Закон и порядок: Преступное намерение», где играла в основном актёрском составе в течение трёх лет, покинув шоу в 2009 году. С 2011 по 2013 год она имела повторяющуюся роль в сериале «Подпольная империя». Среди её работ в кино также числятся роли в фильмах «Август: Графство Осейдж» (2013), «Чёрная месса» (2015), «Послушница» и «Тоня против всех» (2017).

В 2021 году Николсон сыграла Лори Росс, лучшую подругу детектива Мейр Шиэн, в мини-сериале «Мейр из Исттауна», за которую она была удостоена прайм-тайм премии «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме». 

28 сентября 2022 года на Netflix выйдет художественный фильм о жизни Мэрилин Монро «Блондинка», в котором Джулианна сыграла психически больную мать Монро, Глэдис Бейкер.

Личная жизнь 
С 2004 года Николсон замужем за актёром Джонатаном Кейком. У них есть двое детей — сын Игнатиус (род. 2007) и дочь Фиби (род. 2009).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Арлингтонской католической средней школы
Выпускники Хантерского колледжа